U.S. National Championships 1924 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1924 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 25 sierpnia–2 września, natomiast kobiety w dniach 11–16 sierpnia.

Była to czterdziesta czwarta edycja turnieju męskiego i trzydziesta ósma damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1924 w Stanach Zjednoczonych
1924 w tenisie ziemnym
US Open według lat